Швецький острів
Швецький повіт
Швецький Бенціон Йосипович (15 листопада 1916 - 3 лютого 1991 р.) - почесний професор Національного університету «Львівська політехніка», доктор наук,  завідувач  кафедри електронно-обчиснювальної техніки інституту НУ «Львівська політехніка».